No Turning Back steht für:

 No Turning Back (Film) (Originaltitel Locke), einen US-amerikanisch-britischen Thriller von Steven Knight aus dem Jahr 2013 
 No Turning Back (Kurzfilm), Kurzfilm von Mike Fury aus dem Jahr 2012
 No Turning Back (Band), eine niederländische Band